Леся Нестеровна Степовичка (Булах; род. 21 мая 1952) — украинская поэтесса, прозаик, переводчик, , модератор и активный участник литературного процесса Приднепровья

Биография 
Леся Степовичка (Булах Александра Нестеровна) родилась 21 мая 1952 г. в с. Петриковка Царичанского района на Днепропетровщине. Училась в украинской школе-интернате № 5, окончила украинскую школу-интернат № 1 г. Днепропетровска. Работала швеей, разнорабочей на заводе. В 1976 году с отличием окончила романо-германское отделение (стационар) филологического факультета Днепропетровского государственного университета и аспирантуру при кафедре немецкого языка ДГУ. Специальность — филолог-германист. Автор кандидатской диссертации по германистике. Продолжительное время преподавала на кафедре немецкого языка ДГУ и на кафедре иностранных языков Днепропетровского Металлургического институту. Окончила курсы гидов-переводчиков (1998). В 1989—1999 работала переводчиком на Украине, ФРГ, Австрии, Люксембурге, Бельгии. В 1994—1995 годах проживала в Западном Берлине.
Член Национального Союза писателей и Национального Союза журналистов Украины.

В 2002—2012 годах — председатель правления Днепропетровской областной писательской организации НСПУ, член Совета и член Президиума НСПУ (Киев).
С апреля 2012 г. работает заведующей литературной частью Днепропетровской Филармонии.

Автор поэтических книг «Галатея», «П’ємонт — недалеко», «Стоим на звездном сквозняке», «Медитації пташиного крила», публицистического романа-эссе «Rara avis», романа «Брак с бокалом пильзенского пива» (на украинском языке, 2007, на русском языке, 2008), книги поэзии и прозы «Стернею долі», книги прозы «Німці в городі» и др. Перевела на немецкий язык книгу сказок А. Крылова «Кот Василий» («Kater Basilio», 2001). Соавтор сборников «Львов в сердце сичеславцев», «Луны сердца, любовная лирика XX столетия». Стихи переведены на русский язык и иврит, печатались в ЗМИ Австралии, США, Чехии, Израиля.
Произведения С. вошли во Всеукраинские альманахи «Україна — твоя батьківщина», «Калинове серце», «Слово, твоя батьківщина», в книги «Посмішка чорного кота. Збірник. Гобі. Забобони. Анекдоти». (Київ: Ярославів Вал, 2011), "Шість соток на Парнасі. Анекдоти. Рецепти. Про себе. (Київ: Ярославів Вал, 2012), «Курйозіада (Це справді зі мною було). Курйози. Анекдоти. Рецепти.» (Київ: Ярославів Вал, 2012), в поэтическую антологию «Луни серця. Любовна лірика ХХ-го століття», и др.
Автор проекта, глава редакционной коллегии и составитель книги очерков и эссе «Слово о литературе и писателях Приднепровья», Днепропетровск, 2005, ISBN 966-401-001-4, 538 с, илл.

Автор проекта и составитель вместе с Н. Чабаном книги «Шевченкиана Приднепровья», Днепропетровск, 2008,ISBN 978-966-348-146-3, 438 c., илл.
«Тайна Олександра Билінова»(2009), «Микола Сарма-Соколовський. Услонці» (2011).

Составитель (совместно с Александром Ратнером и Николаем Чабаном) книги "«І поліг наш народ, наче скошене жито. Голодомор на Дніпропетровщині 1932—1933 років» Днепропетровск, 2008, ISBN 978-966-348-169-2, 630 с., илл. , совместно с Ириной Прокопенко книги «Сяєво Жар-Птиці. Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров’я (1883—2012)», Днепропетровск, 2009 (издание первое). Днепропетровск, 2012 (издание второе).
Пишет на украинском, русском и немецком языках.

Печаталась в журналах и альманахах «Літературний Чернігів», «Воля і батьківщина», «Дзвін», «Перехід-IV», «Світ дитини», «Бористен», «Кур’єр Кривбасу», «Січеслав», «Вітчизна», «Ятрань», «Соборність», «Лель», «Носоріг літературний», «Київ», «Море», «Україна», «Золота пектораль», «Березіль», «Буковинський журнал», «Рідний край», в газетах «Літературна Україна», «Кримська світлиця», «Вільна думка», «Литературный Крым».

Основатель (2004) и главный редактор литературно-художественного журнала-ежеквартальника «Січеслав»(2004—2012).
Автор текстов, положенных на музыку композиторами А. Переверзевым, В. Ярцевым, И. Тищенко, В. Бронзей, Н. Серебряной, М. Дяченко, О. Швец-Васиной, Г. Виставною, Ю. Кутеповым и др. Самые известные из них «Гімн українському Тризубу» (муз. А. Переверзева), (муз. В. Ярцева), который имел успех на сценах Львова, Днепропетровска, Киева, Сиднея и «Гімн Дніпропетровщини» (муз. А. Переверзева), (муз. Ю. Кутепова), который исполняют хоровые коллективы Днепропетровщины и Украины.

Членства 
 Член Всеукраинского Женского общества имени Елены Телиги.
 Заместитель председателя Днепропетровской областной организации Всеукраинской ОО Украинско-австрийское общество «Галиция».
 Член Всеукраинской ОО возрождения немцев «Wiedergeburt»
 Член общественной организации «Петриковское землячество».

Награды и отличия 
 Дипломант литературного конкурса им. О. Гончара журнала «Бористен» (номинация «Публіцистика», 1997) и (номинация «Художній переклад», 2001)
 Дипломант Второго Международного книжного Форума в Тернополе (номинация «Лучший политический портрет», 2004)
 Лауреат областных литературных премий им. Ивана Сокульского (номинация «Поезія», 2004), имени Валерьяна Подмогильного (номінація «Проза», 2004), имени Дмитрия Кедрина (номинация «Поэзия», 2008), Всеукраинских премий «Благовест» (номинация «Проза», 2009) и им. В. Короленко (номінация «Лучшая книга в Украине на русском языке», 2009) , Международной премии им. И. Кошеливца (за цикл поэзий «Паломничество», 2010, Израиль)
 Дипломант конкурса «Светоч Приднепровья» в номинации «Лучший деятель культуры Приднепровья-2008»
 Дипломант городского конкурса «Сузір’я муз Дніпропетровська» (номинация «Лучшее издание» за книгу «Сяєво Жар-птиці», 2012)
 Награждена Почетными отличиями Национального Союза писателей Украины (2004, 2008), Министерства культуры и туризма Украины «За достижения в развитии культуры и искусства» (2003), Почетной грамотой и именными часами Киевского городского головы (2003), Благодарностью Президента Украины (2005), медалью Национального горного университета «За заслуги» (2007), Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Украины «За значительный личный вклад в создание духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство» (2009), Почетной грамотой Председателя Днепропетровского областного совета «За значительный вклад в развитие литературного процесса Приднепровья, высокий профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с 75-летием со дня основания Днепропетровской организации Национального Союза писателей Украины» (2009), Почетной грамотой председателя Днепропетровской облгосадминистрации «За плодотворный и честный труд, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, и в связи с празднованием 20-й годовщины Независимости Украины» (2011), Грамотой председателя управления образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации "За плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, активное участие в проведении областных конкурсов юных литераторов «Соборы наших душ» и в связи с 80-летием Днепропетровской области (2012).
 Награждена Грамотой Всеукраинского общества имени Елены Телиги «За активную гражданскую позицию, за самопожертвование во имя Украины» (2006), Грамотой Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко "За весомый личный вклад в дело строительства и укрепления Украинской державы и по случаю 140-летия Общества «Просвита», Благодарственным дипломом Лиги украинских меценатов «За высокую гражданскую позицию, воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к родному языку, за помощь в проведении конкурса имени Петра Яцика на Днепропетровщине» (2011), Грамотой НСПУ за весомый личный вклад в литературу, активное участие в общественной жизни и в связи с юбилеем (2012), Медалью Министерства образования, науки и спорта Украины «Знак благодарности НГУ» (2012).
 Заслуженный работник культуры Украины (2007).
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (2016)

Примечания

Ссылки 
 Очерк Леси Степовички «Я не трогал зеркало…» или Александр Кобринский — эскиз к портрету поэта-диссидента

Писатели Украины
Поэты Украины
Переводчики Украины
Родившиеся в Царичанском районе
Выпускники Днепровского национального университета
Википедия:Биографии современников
Члены Национального союза писателей Украины
Преподаватели вузов Днепра